Сезон 2007 года чемпионата мира по ралли — 35-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 16 этапов, стартовал 19 января на Ралли Монте-Карло и закончился 2 декабря на Ралли Великобритании.

Календарь

Команды и пилоты

Итоги чемпионата

Личный зачёт

Зачёт производителей

Статистика и достижения
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Примечания 

 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

Сезоны WRC